Francisco Franco — chefe de Estado espanhol 
 João do Amaral Franco — botânico
 Francos — confederação de povos germânicos que conquistaram parte da Gália
 Franco (moeda) — moeda corrente de alguns países francófonos, em certos casos substituído pelo euro
 Franco (Mirandela) — freguesia portuguesa
 El Franco — município das Astúrias, Espanha

Desambiguações de topônimos